«Видеодром» () — кинофильм режиссёра Дэвида Кроненберга, вышедший на экраны в 1983 году.

Сюжет 
Макс Ренн (Джеймс Вудс) — директор маленького телевизионного канала СивикТВ. Его станция ловит сигнал канала, по которому показывают пытки и убийства. В поисках источника этого сигнала Ренн знакомится с профессором Брайаном О’Бливионом, который общается исключительно монологами на видеокассете.

В процессе поиска Ренна начинают мучать галлюцинации, включая влагалищеобразное открытие в его животе, куда враги вставляют полуживые, шевелящиеся и пульсирующие видеокассеты, с помощью которых его программируют. Чем дальше, тем больше эти кассеты становятся похожи на опухоли. Становится всё менее и менее ясно, что является реальностью, а что — галлюцинацией. Ренн узнаёт, что таинственное шоу скрывает специальный сигнал «Видеодром», который вызывает в зрителе опухоль, от которой и начинаются галлюцинации.

Наконец, враги программируют Ренна убить своих бывших партнёров, что он и делает с помощью пистолета, причудливо сросшегося с кистью правой руки, которую он прячет в расщелине в своем животе. Когда он пытается убить и дочь О’Бливиона, она его убеждает бороться против «Видеодрома». Он убивает своих врагов и скрывается на заброшенном корабле. Там к нему приходит видение телевизора, из которого его бывшая любовница зовёт его убить Видеодром и превратиться в «новую плоть» и показывает видение, в котором он, Ренн, встаёт на колени, прикладывает к голове пистолет, говорит «смерть Видеодрому, да будет новая плоть» и убивает себя, после чего телевизор взрывается и из него вываливаются человеческие внутренности. Тогда Ренн повторяет увиденное, нажимает на спусковой крючок, и экран гаснет, на чём фильм заканчивается.

В ролях 
 Джеймс Вудс — Макс Ренн
 Дебора Харри — Никки Бранд
 Соня Смитс — Бьянка О’Бливион
 Питер Дворски — Харлан
 Лесли Карлсон — Барри Конвекс
 Джек Крили — Брайан О’Бливион
 Линн Горман — Маша
 Джули Ханер — Брайди

Награды и номинации 
 1984 — премия за лучший научно-фантастический фильм Брюссельского кинофестиваля (Дэвид Кроненберг)
 1984 — премия Канадского общества кинооператоров (Марк Ирвин)
 1984 — премия «Джини» за лучшую режиссуру (Дэвид Кроненберг)
 1984 — 7 номинаций на премию «Джини»: лучший сценарий (Дэвид Кроненберг), лучший актёр второго плана (Лесли Карлсон и Питер Дворски), лучшая актриса второго плана (Соня Смитс), лучшая операторская работа (Марк Ирвин), лучший монтаж (Рональд Сандерс), лучшая работа художника (Кэрол Спир)

Ссылки 
 Режиссерский комментарий: «Видеодром»

Фильмы ужасов 1983 года
Фильмы ужасов Канады
Фильмы Канады 1983 года
Фантастические фильмы ужасов
Фантастические фильмы 1983 года
Фантастические фильмы Канады
Фильмы о телевидении
Фильмы о серийных убийцах
Боди-хоррор
Фильмы на английском языке
БДСМ в фильмах